САТ — украинский музыкальный коллектив, участник международных и всеукраинских фестивалей авангардной, джазовой, современной академической, импровизационной музыки. Лауреат Пятого Всеукраинского фестиваля песенной поэзии и авторской песни «Оберег» (проект герметичного искусства «Лабиринт», Луцк, 1993 г.), победитель хит-парада Радио-Рокс Украина (в номинации «Джаз», 1995 г.).

История 
Ансамбль, впоследствии получивший название САТ, был создан 26 апреля 1986 Михаилом Стрельниковым и Александром Клименком в годы обучения в Житомирском музыкальном училище имени В. С. Косенко.

САТ образовался как коллектив единомышленников благодаря общей мировозренческой позиции и художественно-эстетическим взглядам на функционирование импровизационного музыкального искусства. Первые годы существования коллектива отмечены интенсивными творческими исканиями не только индивидуального стиля и репертуара, но и инструментальной определенности.

25 августа 1990 сформировался состав, в котором ансамбль просуществовал до 23 мая 1997 года: Михаил Стрельников (гитара), Александр Клименко (баян), Сергей Охримчук (скрипка).

Исполнение современной импровизационной музыки на скрипке, баяне и гитаре противоречило традиционному слушательскому восприятию, поскольку подобный камерный состав во второй половине 80-х годов XX века ассоциировался с устойчивой жанровой идиоматикой. Музыканты САТ одними из первых на Украине начали исполнять импровизационную музыку на инструментах, причисляемых к так называемой народной группе (гитара, баян).

После окончания Житомирского музыкального училища А. Клименко и С. Охримчук учатся в Киевской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, М. Стрельников начинает преподавательскую деятельность в Белоцерковской музыкальной школе № 4.

В 1993 году по приглашению Александра Нестерова (1954—2005) САТ выступил на Первом Международном фестивале авангардного искутва на Украине «Новая территория». В фестивале принимали участие исполнители из России, стран Прибалтики, Украины: Владимир Чекасин, Сергей Летов, Юрий Парфенов, Владислав Макаров, Михаил Юденич, Витаутас Палибавичус, Арнольдас Гуринавичус, Арунас Шлаустас, Олег Молокоедов, Александр Нестеров, Юрий Яремчук, Юрий Кузнецов, Юрий Зморович, Петр Товстуха и другие.

Даниил Перцов отмечает: «САТ возник как экспериментальный творческий коллектив, работавший в том же направлении, что и „Три О“, Валентина Пономарева, Сергей Курехин, на нашей территории — трио Александра Нестерова, театр ААА Юрия Зморовича. Проект выглядел очень ярко и убедительно. В 1993 после выступления на фестивале „Новая территория“ на него обратил внимание известный теоретик джаза, музыкальный обозреватель BBC World Service Ефим Барбан (Джеральд Вуд). В это время ансамбль начинает заявлять о себе не только как импровизационный, но и как исполнительский коллектив».

САТ плодотворно сотрудничает с украинскими композиторами, создавшими для коллектива ряд произведений: Сергей Ярунский — «Оранжерея кактусов», «Богиня Макошь», Алла Загайкевич — «Не отрываясь от земли», Андрей Карнак — «SATory I» & «SATory II», Даниил Перцов — «Кецалькоатль», «Соната для гитары соло». Произведения в разные годы исполнялись ансамблем на фестивалях (Премьеры сезона, Киев Музик Фест, Форум музыки молодых).

В свою очередь Алла Загайкевич говорит следующее: «„Не отрываясь от земли“ — пьеса специфическая: партитура объединяет как нотированное письмо, так и специальную графику для руководства „импровизацией“(…). Она написана для музыкантов-профессионалов и импровизаторов в одном лице. Писалось только для САТ, других таких не знаю…».

САТ — участник международных и всеукраинских фестивалей современной музыки, среди которых: Новая территория (Киев, 1993), Премьеры сезона (Киев, 1995, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008), Форум музыки молодых (Киев, 1995 , 2000, 2001, 2003, 2006, 2007), Киев-Музик-Фест (Киев, 1999, 2002, 2006), Джазовый фестиваль (Черкассы, 1992, 1999, 2000), Фестиваль свободного искусства Шуры Шварцдыгулова (Белая Церковь, 1991, 1995, 1997), Пятый Всеукраинский фестиваль песенной поэзии и авторской песни «Оберег» (проект герметического искусства «Лабиринт», Луцк, 1993 г.), Радио-Рокс Украина (Киев, 1995), Мета-Арт (Киев, 1997) и другие.

В 2006 г. вышел CD-диск ансамбля с одноименным названием «САТ» (издатель — музыкальное издательство «Этнодиск», Киев).

В письме к участникам коллектива по случаю выхода CD-диска Ефим Барбан пишет, что музыка САТ «демонстрирует явные признаки художественной значимости — медитативной созерцательности и эмоциональной насыщенности».

Авторство названия коллектива принадлежит М. Стрельникову. С течением времени трактовка названия обогащалась, углублялась. Для презентации диска, состоявшихся в июне 2006 года в Киеве, Белой Церкви и Луцке Александр Клименко и Михаил Стрельников сформулировали своё видение музыкального коллектива: «САТ не является аббревиатурой. САТ — корень слова, базовое понятие, которое может наполняться разным содержанием и оттенками. САТ — точка в разных частях пространства. САТ — постоянство. САТ не исчезает и не появляется, не распадается и не собирается. САТ остается актуальной идеей, поводом к встрече». В таком контексте предложенное Андреем Матийко прочтения названия коллектива как аббревиатуры (Современное Акустическое Трио) не противоречит утверждению музыкантов.

О философии САТ Андрей Карнак сказал: «Периодическое возрождение САТ — это сакрализация процесса творчества, материализация из скрытого в материальный мир. Материализация идей, которые связаны с пониманием нас в этом мире и мира в нас самих. Без перетекание энергий от исполнителя до слушателя и наоборот, творчество умирает. САТ — точка в разных контекстах пространства. Текст как губка впитывает в себя новую реальность. Встреча прекращает наше броуновское движение, изменяет нас и пространство вокруг нас».

Концертная деятельность 
САТ в составе Александра Клименко и Михаила Стрельникова презентовал сольные программы, а также программы с ведущими украинскими музыкантами (Д. Перцов, С. Охримчук, А. Загайкевич, А. Карнак) в разных городах Украины (Киев, Белая Церковь, Луцк, Черкассы, Житомир):

6 июня 2004, Белая Церковь, Лаборатория творческих премьер «Нарсуда» — благотворительный концерт в поддержку САТ как части Оркестра Новой Вещи;

14 декабря 2004, Житомир — выступление САТ в Житомирской филармонии;

15 мая 2005, Луцк, Центр духовного и интеллектуального развития личности — программа «Косутрафониор 2»;

23-24 октября 2005 г., Белая Церковь, Житомир — САТ совместно с Д. Перцовым презентуют программы памяти Анатолия Белошицкого «Косутрафониор 3» и «Косутрафониор 4»;

2, 4, 5 июня 2006, Киев, Белая Церковь, Луцк — презентация компакта САТ (вместе с С. Охримчуком и Д. Перцовым);

5 октября 2006, Киев, Большой зал Киевской государственной консерватории им. П. И. Чайковского — исполнение «Кецалькоатля» Даниила Перцова;

5 февраля 2007, Луцк, Волынский краеведческий музей — выступление САТ на презентации книги «Supraphon» Александра Клименко;

13 мая 2007, Киев, Украинский дом — Концерт-марафон джазовой, новой импровизационной и электронной музыки памяти Александра Нестерова (1954—2005);

20 мая 2007, Киев, Концертный зал Национального Союза композиторов Украины — Эм-Визия: Андрей Карнак, «SAToryII & SAToryIII» для реальных и виртуальных исполнителей;

24 апреля 2008, Белая Церковь, Лаборатория творческих премьер «Нарсуда» — Cantus sarmathicus: музыка древней Европы в украинском измерении;

25 июня 2008, Белая Церковь — Концертная программа «Путешествуя Украиной грез, оказались в Нарсуде»;

29 ноября 2008, Белая Церковь — Diскотека САТ;

28 июня 2009, Белая Церковь, Лаборатория творческих премьер «Нарсуда» — САТ и Eugene Naymark в концертной программе «Волна прошла»;

28 августа 2010, Белая Церковь, Лаборатория творческих премьер «Нарсуда» — «Octopus Юрия»: М. Стрельников (акустическая гитара, гитара бас) и А. Клименко (баян, тексты, бас гитара), с участием: О. Стрельников (ударные, электрогитара), Д. Громов (ударные), А. Стрельникова (пение, гитара);

26 февраля 2011, Белая Церковь, Лаборатория творческих премьер «Нарсуда» — Концерт импровизационной музыки с участием Аллы Загайкевич и САТ: Алла Загайкевич, «Наивная музыка»; САТ & Алла Загайкевич, «Зимний САТ»;

29 октября 2011, Белая Церковь, Лаборатория творческих премьер «Нарсуда» — Концерт импровизационной музыки «Встреча в Полонном». САТ в составе: М. Стрельников, А. Клименко;

2 декабря 2011, Белая Церковь, Дом культуры «Росава», «Арт-кафе» — Презентация диска «САТ & Алла Загайкевич — Зимний сат»;

20 января 2012, Киев, Галерея АртХол, Фонд содействия развитию искусств — Презентация диска «САТ & Алла Загайкевич — Зимний сат»;

30 июня 2012, Белая Церковь, Лаборатория творческих премьер «Нарсуда» — САТ в составе: М. Стрельников, А. Клименко с новой программой «МІСТКО»;

22 июня 2013, Киев, «Эфир» — Электроакустика в Эфире: 10 лет проекта;

31 июня 2013, Белая Церковь, Лаборатория творческих премьер «Нарсуда» — Константин Чеченя и САТ в составе: М. Стрельников, А. Клименко с новой программой «Свободные звуки».

Дискография 

 САТ (2006)
 САТ & Алла Загайкевич — Зимний САТ (2011)
 СOPICAT (2012)

Мультимедиа 
 Выступление САТ на фестивале современного искусства «Новая территория» (режиссёр Юрий Зморович, Украинский дом, Киев, 1993 г.)
 САТ: портрет, 1 часть (режиссёр Руслана Порицкая, Волынское телевидение, Луцк, 2006 г.)
 САТ: портрет, 2 часть (режиссёр Руслана Порицкая, Волынское телевидение, Луцк, 2006 г.)
 САТ: портрет, 3 часть (режиссёр Руслана Порицкая, Волынское телевидение, Луцк, 2006 г.)
 Андрей Карнак, «Satory II», часть 1 (режиссёр Андрей Карнак, Концертный зал Национального союза композиторов Украины, Киев, 2007 г.)
 Андрей Карнак, «Satory II», часть 2 (режиссёр Андрей Карнак, Концертный зал Национального союза композиторов Украины, Киев, 2007 г.)
 Путешествуя Украиной грез (режиссёр Юрий Комаров ст., Лаборатория творческих премьер «Нарсуда», Белая Церковь, 2008 г.)
 САТ снова на орбите (режиссёр Юрий Комаров ст., Лаборатория творческих премьер «Нарсуда», Белая Церковь, 2009 г.)
 САТ & Алла Загайкевич, «Зимний САТ» (Галерея АртХол, Киев, 2012 г.)
 Летний САТ в Киеве. Миражи в «Эфире» (режиссёр Сергей Карсаев, 2013 г.)

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Экспериментальные музыкальные коллективы